Les Élections régionales de 2014 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 2014) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le .

Notes et références 

2014
Vorarlberg
Politique en septembre 2014